A Microhyla a kétéltűek (Amphibia) osztályába, valamint a békák (Anura) rendjébe és a szűkszájúbéka-félék (Microhylidae) családjába tartozó nem.

Előfordulása 

A nembe tartozó fajok Délkelet-, Kelet- és Dél-Ázsiában honosak.

Taxonómiai besorolása 

A Microhyla nem közeli rokonságban áll a Glyphoglossus nemmel. A Microhyla nem tagjai mintegy 45 millió évvel ezelőtt kezdtek elválni közös ősüktől, ennek a folyamatnak eredményeképppen jött létre a Metaphrynella és a Microhyla nem. Ugyanakkor a Microhyla nem békafajai közötti filogenetikus kapcsolatok tisztázása bonyolult, mivel számos faj nem  tartozik monofiletikus csoportba.

Rendszerezés 

A nembe az alábbi fajok tartoznak:

Filogenetikus rendszertani kapcsolatok  

Az alábbi filogenetikus rendszertani kapcsolatokat Khatiwada és  munkatársai térképezték fel 2017-ben. A kapcsolati ábra 27 fajt sorol fel, köztük több, Délkelet-Ázsiában újonnan felfedezett fajt.

Jegyzetek

Források 
 Amphibian Species of the World 6.0
 ITIS szerinti rendszerbesorolása
 A Microhyla az AmphibiaWeb adatbázisban
 Tschudi, 1838 : Classification der Batrachier, mit Berucksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung der Reptilien, p. 1-99 (eredeti publikáció)

  
Kétéltűnemek